Черро́не (Cerrone) может означать:

Фамилия:
   (Марк Черроне (Marc Cerrone), 'род. 24 мая 1952) — французский барабанщик (также композитор и продюсер) диско. С 1974 по 2017 гг. выпустил свыше 35 альбомом (общие продажи около 30 млн экз.). Самый известный хит — «» (1977).
 Дональд Серроне (Donald Anthony Cerrone, род. 29 марта 1983) — американский боец смешанных боевых искусств и бывший профессиональный кикбоксер.

См. также 
 Серроне (Serrone) — коммуна в Италии в регионе Лацио.